Esistono più comuni francesi con questo nome

Croisilles – Calvados
Croisilles – Eure-et-Loir
Croisilles – Orne
Croisilles – Passo di Calais